Eliteserien 2020 var den 76:e säsongen av den högsta serien i fotboll i Norge. Serien bestod av 16 klubbar, från Bodø/Glimt i norr, till IK Start, från Kristiansand, i söder.

Lagen

Tabeller

Poängtabell

Placering efter omgång

Resultattabell

Källor
 Nifs.no
 Rsssf.no

Referenser 

2020 i Norge
Fotbollssäsongen 2020
Sportevenemang uppskjutna på grund av covid-19-pandemin